Langmuir est un nom de famille :
 Irving Langmuir (1881 - 1957) chimiste et physicien américain. Il a donné son nom à plusieurs concepts :
 le langmuir, unité de mesure 
 l'Isotherme de Langmuir ou équation de Langmuir qui décrit l'adsorption de molécules dans une surface en fonction de la pression.
 la cuve de Langmuir, récipient,
 la séquence de Langmuir, procédé de fabrication d’un film de Langmuir-Blodgett selon la  méthode de Langmuir-Blodgett.
 la sonde de Langmuir,
 le Langmuir, journal sur la chimie des surfaces et des colloïdes.
 la mécanisme de Langmuir - Hinshelwood, en catalyse hétérogène
  (1910-1993) épidémiologiste.
 Charles Langmuir, géologue et neveu d’Irving Langmuir.